Четыре классических романа (кит. 四大名著, пиньинь sìdàmíngzhù, букв. «Четыре Великих Творения») — устойчивое наименование для четырёх наиболее знаменитых романов китайской литературной традиции:

 «Троецарствие» (XIV в.)
 «Речные заводи» (ок. XV в.)
 «Путешествие на Запад» (XVI в.)
 «Сон в красном тереме» (XVIII в.)

До создания «Сна в красном тереме» четвёртым великим романом считались «Цветы сливы в золотой вазе» (1610).

Классические китайские тексты
Романы Китая